Quicena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Quicena (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Quicena (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar